Liste der Kulturdenkmäler von Schöneberg bzw.  Liste der Kulturdenkmale von Schöneberg steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Schöneberg (Hofgeismar)
 Liste der Kulturdenkmäler in Schöneberg (Hunsrück)
 Liste der Kulturdenkmäler in Schöneberg (Hofgeismar)
 Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Schöneberg

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmäler in Schönenberg-Kübelberg